Hipólito II d'Este, Sr — Cardeal
 Hipólito II d'Este, Jr — Cardeal e sobrinho de Hipólito II d'Este, Sr

Desambiguação